Тувалу — держава Океанії.
 Тувалу — острови Тихого океану.
 Тувалу — полінезійський народ.
 Тувалу — полінезійська мова.
 Тувалу (Tuvalu) — фільм німецького режисера Вайта Гелмера (Veit Helmer) з Чулпан Хаматовою у головній ролі.